Водяна — пасажирський зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці з ординатою (291,300 км) на лінії Чорноліська — Знам'янка-Пасажирська між станціями Чорноліська (4 км) з ординатою (288,800 км) та зупинним пунктом Степова (2 км) з ординатою (293,900 км). Розташований біля села Водяне Знам'янської міської ради Кіровоградської області.

Пасажирське сполучення 
На зупинному пункті Водяна зупиняються приміські поїзди до станцій Імені Тараса Шевченка, Цвіткове, Знам'янка, Олександрія, Помічна, Колосівка, Одеси.

Посилання 
 
 Розклад руху приміських поїздів по з. п. Водяне

Джерела 
 
 
 

Транспорт Знам'янки
Зупинні пункти Одеської залізниці
Зупинні пункти Кіровоградської області